Hungerleider ist der Familienname von
 Fritz Hungerleider (1920–1998), Religionswissenschaftler

Hungerleider bezeichnet ferner:
 Hungerleider (Heiner Link), Werk von Heiner Link

Siehe auch:
 Ungerleider